A Equipe Bielorrussa de Copa Davis representa a Bielorrússia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizada pela Federação Bielorrussa de Tênis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe bielorrussa)

Bielorrussia